Ричард Львиное Сердце:

 Ричард I Львиное Сердце
 Ричард Львиное Сердце (фильм, 1923)
 Ричард Львиное Сердце (фильм, 1954)
 Ричард Львиное Сердце (фильм, 1992)

См. также 
 Ричард I